Plaats in Indonesië
 Kluwih (Bandar), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Kluwih (Tulakan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java